Seznam divizij z zaporedno številko 27.

Seznam 
 Pehotne
 27. divizija (Združeno kraljestvo)
 27. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 27. tankovska divizija (Wehrmacht)
 27. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi